«Bolderājas dzelzceļš» — перший студійний альбом латвійського гурту «Dzeltenie Pastnieki». Випущений у 1981 році.

Список композицій 
 «Zaļais garais vilciens» (Ingus Baušķenieks/Juris Boiko)
 «Sliktā dziesma par zaķu salu» (Hardijs Lediņš/Boiko)
 «Čemodāns» (Baušķenieks/Lediņš)
 «Lai tu aizmirstu» (Baušķenieks)
 «Lokomotīve jūras krastā» (Lediņš)
 «Nāc ārā no ūdens» (Lediņš)
 «Avū avū baltas kājas» (trad., arr. Dzeltenie Pastnieki)
 «Trijos naktī» (Baušķenieks)
 «Mana kafejnīca ir salauzta» (Lediņš/Boiko)
 «Dzeltenais viltus pastnieks» (Viesturs Slava/Mārtiņš Rutkis/Lediņš)

Альбоми Dzeltenie Pastnieki
Дебютні альбоми 1981